Уриил — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, спущенный на воду в 1715 году.

Описание корабля 
Корабль имел два дека. Вооружение корабля составляли 52 орудия калибра от 4 до 18 фунтов.

Корабль назван в честь одного из восьми христианских архангелов Уриила, был первым из четырёх парусных линейных кораблей российского флота, названных именем этого архангела. Также одноимённые парусные корабли строились в 1749 и 1802 годах для Балтийского флота и в 1840 году — для Черноморского.

История службы 
Корабль «Уриил» был заложен на верфи Архангельского Адмиралтейства в 1713 году. Постройку корабля вёл корабельный мастер Выбе Геренс. «Уриил» был спущен со стапеля в июне 1715 года.

Участвовал в Северной войне. 4 июня 1719 года участвовал в сражении у о. Эзель.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли типа «Уриил»
Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством